Tatort: Taxi nach Leipzig ist der Name folgender Tatortfolgen:

 Tatort: Taxi nach Leipzig (1970), deutscher Fernsehfilm von Peter Schulze-Rohr
 Tatort: Taxi nach Leipzig (2016), deutscher Fernsehfilm von Alexander Adolph